Messier 69 (M69), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M69 (Groot-Brittannië)